The Game – raper
 The Game – odcinek serialu Gotowe na wszystko
 The Game – album grupy Queen
 The Game – album Gjon’s Tears
 Zasady gry (The Game) – amerykański serial telewizyjny
 The Game – singel Disturbed wydany w 2002
 The Game – singel Alyssy Reid wydany w 2011
 The Game – singel Milky Chance wydany w 2019